Warnatz ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Heinrich Warnatz (1810–1872), deutscher Augenarzt
 Jürgen Warnatz (1944–2007), deutscher Physiker